Девизы (эры) правления корейских государей (ёнхо, ) использовались в Силле с 536 по 650 годы, затем в начальный период Корё и в конце Чосон. В средние века обычно применялись девизы правления китайских императоров (няньхао, 年號), поскольку Корея была вассалом Китая. Отказались от подобной практики заимствования в 1896 году.

Таблица

Примечания

Сноски

Комментарии

Литература 
 
 

Календари
История Кореи
Культура Кореи